Johnny Hallyday 1960 : À Laroche-Migennes est un CD qui propose l'enregistrement du premier récital de Johnny Hallyday donné à Migennes les 16 et . Resté à l'époque inédit, il sort en 2011.

Historique 
Ce disque restitue la première prestation connue de Johnny Hallyday, qui le  signe son premier contrat professionnel et moyennant le cachet de « 500 nouveaux » francs, donne trois représentations au Cabaret l'Escale dans la cité des cheminots de Migennes.

Autour du CD 
 Référence originale : RDM Édition CD 382

Titres

Musiciens

Notes et références 

Album live de Johnny Hallyday
Album live sorti en 2011
Migennes